Спасска:

 Спасска (приток Вождоромки) — река в России, протекает в Архангельской области. 
 Спасска (приток Моломы) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области.

См. также 
 Спасск